GÜ steht als Abkürzung für:

 Generalübernehmer, Auftragnehmer des gesamten Bauvertrages, die keine eigenen Bauleistungen erbringen
 Geräteübersicht, siehe Liste militärischer Abkürzungen #G
 Geschwindigkeitsüberwachungseinrichtung bei der Eisenbahn, siehe Geschwindigkeitsprüfabschnitt
 Grundüberholung, eine Instandhaltungsmaßnahme

GÜ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Rostock (für Güstrow)

Abkürzung